Игнац Колиш (; 6 апреля 1837, Пресбург — 30 апреля 1889, Вена) — австро-венгерский шахматист, один из сильнейших в мире в 60-х годах XIX века. Банкир, журналист.

Биография 
Родился в Австро-Венгрии, в Прессбурге (теперь Братислава) в зажиточной еврейской семье. Ранние годы провёл в Вене, где уже в 17 лет успешно сражался с известным шахматистом Э. Фалькбеером в «Серебряном кафе». В то же время под псевдонимом Ideka вёл шахматные рубрики в нескольких венских газетах.

Международный шахматный успех пришёл к Колишу после ряда побед в Париже над Даниелем Гарвицем, чемпионом Кафе де ля Режанс, в 1859 году и ничьей в серии «лёгких» партий с А. Андерсеном в 1860 году (6 : 6). В том же 1860 году победил в турнире Британской шахматной федерации (Кембридж), а также выиграл матчи у Б. Горвица (3:1; +3 −1 =0) и Т. Барнса (10:1; +10 −1 =0). В 1861 году участвовал в турнире в Бристоле (турнир проходил по системе с выбыванием), где проиграл микроматч Л. Паульсену (+0 -1 =2) .  В том же году с минимальным счётом проиграл матчи Андерсену (4:5; +3 −4 =2) и Л. Паульсену  (15:16; +6 −7 =18), последний был прерван и признан ничейным ввиду затянувшейся борьбы.

В 1862 году в качестве личного секретаря графа Кушелёва-Безбородко посетил Петербург, где сыграл два небольших матча с И. Шумовым (6:2) и С. Урусовым (2:2). Это был первый случай приезда крупного иностранного шахматиста в Россию. В 1863 году пытался организовать матч с Полом Морфи во время его второго приезда в Европу, но тот уже не соглашался играть с кем бы то ни было.

Победа на международном турнире в Париже в 1867 году — высшее спортивное и творческое достижение Колиша (20 из 24, 2-е место С. Винавер — 19, 3-е В. Стейниц). После этой победы он закончил свою шахматную карьеру и переключился на коммерческую деятельность. В 1868 году встречался с известным венским банкиром А. Ротшильдом, в 1869 году основал Wiener Börse-Syndikatskasse, в 1873 — комиссионный дом в Париже. В биржевом бизнесе весьма преуспел. В 1881 году герцог Георг II пожаловал ему титул барона.

После окончания своей шахматной карьеры Колиш продолжал поддерживать шахматы, финансируя турниры в Баден-Бадене (1870), Вене (1873), Париже (1878), Вене (1882), Лондоне (1883). Был основателем и главным редактором газеты Wiener Allgemeine Zeitung, где под псевдонимом Ideka опубликовал множество фельетонов.

Примечания

Литература 
 
 Kolisch Ignác, «Magyar sakktörténet», 1, Bdpst, 1975, p. 199—209.
 Плисецкий Д., Чащихин В. Не золотом славен. // «64 — Шахматное обозрение». — 1987. — № 8. — С. 24—26.

Ссылки 
 
 Личная карточка Игнатия Колиша на сайте 365chess.com

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии